La bataille de Fès peut faire référence à :
 Siège de Fès (1666-1667)
 Siège de Fès (1672-1673)